Der Weitsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983 fand am 13. und 14. August 1983 in Helsinki, Finnland, statt.

30 Athletinnen aus 24 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil. Die Goldmedaille gewann mit 7,27 m Heike Daute, spätere Heike Drechsler, aus der DDR, die am Beginn einer höchst erfolgreichen Karriere stand. Silber ging mit 7,15 m an die rumänische Vizeeuropameisterin von 1982 und Weltrekordinhaberin Anișoara Cușmir. Die Bronzemedaille sicherte sich die US-Amerikanerin Carol Lewis mit 7,04 m.

Rekorde 
Vor dem Wettbewerb galten folgende Rekorde:

Neuer Weltmeisterschaftsrekord:
Die Bestweiten der drei Medaillengewinnerinnen waren alle von zu starker Rückenwindunterstützung unterstützt. Die größte bestenlistenreife Reife in diesem Wettbewerb betrug 7,02 m. Sie wurde erzielt im Finale am 13. August von der Siegerin Heike Daute aus der DDR, spätere Heike Drechsler (2. Versuch), und von der viertplatzierten Tatjana Proskurjakowa aus der Sowjetunion (6. Versuch).

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den jeweils besten Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
13. August 1983

Dreißig Athletinnen traten zur Qualifikation in zwei Gruppen an. Die Qualifikationsweite betrug mindestens 6,40 m, um direkt ins Finale einzuziehen. Zwölf Athletinnen schafften diese Marke oder sprangen weiter, sie sind hellblau unterlegt. Damit war die für das Finale vorgesehene Teilnehmeranzahl erreicht, das Finalfeld musste nicht weiter aufgefüllt werden.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
14. August 1983

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf der Website der IAAF (englisch), abgerufen am 13. April 2020
 Ergebnisse auf todor66.com (englisch), abgerufen am 13. April 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, S. 320 (PDF 10,3 MB, englisch), abgerufen am 13. April 2020

Einzelnachweise 

Weitsprung der Frauen
Frauenleichtathletikwettbewerb